Lorenzo Del Pinto – calciatore italiano
 Sergio Del Pinto – calciatore e allenatore di calcio italiano

Pagine correlate
Pinto
Di Pinto